LCP – francuska stacja telewizyjna (z fr. La Chaîne parlementaire = kanał parlamentarny)
 LCP – polimery ciekłokrystaliczne (z ang. liquid crystal polymer)
 LCP (informatyka) – z ang. Link Control Protocol
 LCP (medycyna) – płytka niskiego kontaktu (z ang. Low Contact Plate)